Carolina del Palatinado-Zweibrücken (Enriqueta Carolina Cristiana Luisa Filipina; 9 de marzo de 1721 - 30 de marzo de 1774) fue la esposa del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt y una de las mujeres más cultivadas de su tiempo.

Biografía 
Enriqueta Carolina era la hija del conde palatino Cristián III de Zweibrücken y de su esposa Carolina de Nassau-Saarbrücken.

Se casó el 12 de agosto de 1741 en Zweibrücken con el landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt. El matrimonio fue concertado y no fue feliz: Carolina estaba interesada en la música y la literatura, mientras que su consorte estaba interesado en asuntos militares, y vivió separada de él en Buchsweiler. Aquí fundó una fábrica para aliviar la economía de su finca. En 1772, promovió al político Karl Friedrich von Moser.

Carolina fue conocida como La Gran Landgravina (Die Große Landgräfin), un nombre que le dio Johann Wolfgang von Goethe. Hizo amistad con varios escritores y filósofos de su tiempo, como Johann Gottfried Herder, Christoph Martin Wieland y Goethe. Wieland deseaba que tuviera el poder para hacerla Reina de Europa. También tuvo contacto con Federico II de Prusia, y era una de las pocas mujeres a quien el viejo Fritz (Alte Fritz) respetaba. Una vez la llamó la Gloria y Maravilla de nuestro siglo y después de su muerte envió a Darmstadt una urna con el texto femina sexo, ingenio vir (Una mujer por sexo, un hombre por espíritu), que todavía está expuesta. A través de su hija es un ancestro de las casas reales de Prusia, Alemania y los Países Bajos.

Descendientes

Ancestros

Bibliografía 
 Marita A. Panzer: Die Große Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt, Verlag Friedrich Pustet Regensburg, 2005
 Electronic Enlightenment Project: Caroline Henrietta Christiana von Zweibrücken, landgravine of Hesse-Darmstadt correspondence. 2008.
 Walter Gunzert: Karoline, Landgräfin von Hessen-Darmstadt. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 11, Duncker & Humblot, Berlín 1977, ISBN 3-428-00192-3, p. 283 f.
 Marita A. Panzer: Die Große Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt (1721–1774). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1965-3 ()
 Ernst Probst: Biographien von Herrscherinnen, Heldinnen, Heiligen, Mätressen, Räuberinnen und Indianerinnen in Wort und Bild. GRIN Verlag, 2008, p. 45 ff.
 Johann W. Steiner: Caroline, Landgräfin von Hessen-Darmstadt. Auf Kosten des Verf., 1841
 Jean-Marie Valentin: Germanistik im Konflikt der Kulturen. Peter Lang, 2008, p. 193 ff.
 Philipp Walther: Karoline, Landgräfin von Hessen-Darmstadt. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 15, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, pp. 410-415.
 Jürgen Rainer Wolf: „Soldatenlandgraf“ und „Große Landgräfin“. Ein Herrscherpaar der hessen-darmstädtischen Landesgeschichte. En: Fürstenhof und Gelehrtenrepublik. Hessische Lebensläufe des 18. Jahrhunderts. Hrsg: Hessische Landeszentrale für politische Bildung, pp. 18-25. (= Kleine Schriften zur hessischen Landeskunde 5)

Enlaces externos 

 Karoline Henriette Christine Pfalzgräfin von Zweibrücken-Birkenfeld at thepeerage.com
 Wikisource: Allgemeine Deutsche Biographie "Karoline Landgräfin von Hessen-Darmstadt" (en alemán)

Landgravinas de Hesse-Darmstadt
Nobles alemanas del siglo XVIII
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Nacidos en Estrasburgo